Kuusisto kan syfta på:

 Kuusisto – en herrgård i S:t Karins i Finland, se Kustö gård
 Kuusisto – en ön i S:t Karins i Finland, se Kustö